Le elezioni amministrative in Italia del 2019 si sono tenute il 26 maggio contemporaneamente alle elezioni europee, con turno di ballottaggio il 9 giugno. Nel complesso, il numero totale di comuni chiamati alle urne è 3.844, di cui 3.657 appartenenti a regioni ordinarie e 187 a regioni a statuto speciale.

L'elezione si è svolta in 28 comuni capoluogo, 6 di regione e 22 di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

In Sicilia le elezioni amministrative si sono tenute il 28 aprile con il ballottaggio tenutosi il 12 maggio.

In Sardegna le elezioni amministrative si sono tenute il 16 giugno con il ballottaggio tenutosi il 30 giugno.

Riepilogo sindaci eletti

Elezioni comunali

Piemonte

Biella

Verbania

Vercelli

Lombardia

Bergamo

Cremona

Pavia

Veneto

Rovigo

Emilia-Romagna

Ferrara

Forlì

Modena

Reggio Emilia

Toscana

Firenze

Livorno

Prato

Umbria

Perugia

Marche

Ascoli Piceno

Pesaro

Abruzzo

Pescara

Molise

Campobasso

Campania

Avellino

Puglia

Bari

Foggia

Lecce

Basilicata

Potenza

Calabria

Vibo Valentia

Sicilia

Caltanissetta

Sardegna

Cagliari

Sassari

Elezioni provinciali

Elezioni metropolitane

Note 

2019
Amministrative